Marketa Lazarová, v novější podobě Markéta Lazarová, mohou být označeny: 
Markéta Lazarová (kniha) – román Vladislava Vančury
Marketa Lazarová (film) – stejnojmenný český film, natočený Františkem Vláčilem na motivy tohoto románu
Markéta Lazarová (drama) – inscenace Jana Antonína Pitínského
Markéta Lazarová (muzikál) – český divadelní muzikál

Reference